

Botanica 
Noce – genere di alberi da frutto e da legno
Noce – in biologia, frutto secco con un seme (raramente due) contenuto in un pericarpo legnoso o coriaceo
 Noce – frutto delle piante dell'omonimo genere
 Noce di cocco
 Noce pecan
Noce del Brasile
Noce di areca o noce di ara o noce di betel –  drupa prodotta da Areca catechu
Noce moscata –  seme contenuto in una drupa prodotta da Myristica fragrans
Noce di cola –  seme prodotto da alberi del genere Cola
Noce macadamia o noce del Queensland –  seme prodotto dalla Macadamia integrifolia
Noce d'acagiù o anacardio –  achenio prodotto da Anacardium occidentale
Noce vomica –  bacca prodotta da Strychnos nux– vomica

Idrografia 
Noce – torrente del Trentino-Alto Adige, affluente dell'Adige
Noce – fiume della Basilicata
Noce – torrente del Piemonte

Toponomastica

Italia 
 Noce – frazione del comune italiano di Vicopisano, in Toscana
 Noce – quartiere di Palermo
 Noce –  unità di primo livello di Palermo

Francia 
 Nocé – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia

Altro 
Teresa Noce – partigiana e politica italiana
 Noce – simbolo araldico
 Noce – taglio di carne appartenente al quarto posteriore della coscia del bovino

Pagine correlate 
 Del Noce
 Noci

Altri progetti